Niemcy:
 Meiersberg – część gminy (Ortsteil) Kürten w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis
 Meiersberg – część gminy (Ortsteil) Wilhermsdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürth
 Meiersberg – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald 

Zobacz też:
 Maiersberg
 Meierberg